Headbanger!!  – singolo delle Babymetal del 2012
Headbanging  – tipo di ballo che consiste in violenti movimenti della testa a tempo di musica
Headbangers Open Air